Casasbuenas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casasbuenas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Casasbuenas (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar